Dirachmaceae – monotypowa rodzina roślin należąca do rzędu różowców (Rosales). Obejmuje jeden tylko rodzaj Dirachma z dwoma gatunkami rosnącymi w Somalii i na wyspie Sokotra. Oba gatunki są bardzo rzadkie w naturze i silnie zagrożone.

Morfologia 
 Pokrój Cierniste krzewy i drzewa, z tarczowatymi włoskami gruczołowatymi.
 Liście Drobne, skrętoległe, skupione na krótkopędach. Są ogonkowe i wsparte wąskotrójkątnymi przylistkami. Blaszka jest piłkowana do klapowanej, użyłkowana pierzasto. 
 Kwiaty Wyrastają pojedynczo w kątach liści na szypułkach wspartych przysadkami. Kwiaty są promieniste i obupłciowe. Kieliszek składa się z 4–8 członów. Działek kielicha jest od 5 do 8 i są one połączone u nasady. Wolnych płatków korony jest od 5 do 8. U nasady białych płatków znajdują się miodniki. Do płatków przyrośnięte są także pręciki, których jest też tyle ile płatków. Pylniki otwierają się podłużnymi pęknięciami. Zalążnia jest wpół dolna, złożona z 5–8 połączonych owocolistków, głęboko podzielona na odpowiednią liczbę komór, każda z pojedynczym zalążkiem. Szyjka słupka jest naga, zakończona walcowatym lub maczugowatym znamieniem.
 Owoce Podzielone przegrodami torebki, wewnątrz gęsto owłosione. Nasiona gładkie.

Systematyka 
Rodzaj Dirachma w przeszłości łączony był z rodziną bodziszkowatych, jednak analizy budowy morfologicznej, anatomicznej i molekularne wskazują na przynależność tego taksonu do różowców.
 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział
 rodzaj Dirachma Schweinfurth ex I. B. Balfour, Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12: 403. 1884
 Dirachma socotrana Schweinf. ex Balf.f.
 Dirachma somalensis D.A.Link

Przypisy 

Różowce